Фондирование — формирование или распределение :

 Фондирование (банковское дело) — формирование ресурсов банка для финансирования его активных операций.
 Фондирование (архивное дело) — распределение документов по архивным фондам и архивным коллекциям.
 Фондирование (плановая экономика) — централизованное распределение между потребителями ограниченного количества важнейших видов сырья, материалов и оборудования. В СССР к фондируемой продукции относились: дефицитные, вновь внедряемые прогрессивные материалы и изделия, импортная продукция, важнейшая продукция общегосударственного значения — прокат чёрных металлов, все стальные трубы, цветные металлы, топливо и нефтепродукты, цемент, шифер, мягкая кровля, стекло, лесные материалы, машиностроительная продукция.

См. также 
 Фонд (значения)

Примечания